Гамфріс (округ, Міссісіпі)
 Гамфріс (округ, Теннессі)